Ušće (Kraljevo), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo
 Ušće (Novi Beograd), een plaats in de Servische gemeente Novi Beograd
 Ušće (Obrenovac), een plaats in de Servische gemeente Obrenovac